2. Frauenliga steht für:
 2. Frauenliga (Österreich), die zweithöchste Spielstufe im österreichischen Frauenfußball
 2. Frauenliga West, siehe oben
 2. Frauenliga Ost 2008/09, siehe Österreichische Fußball-Frauenmeisterschaft 2008/09